Пасо де Сан Хуан има више значења:

 Пасо де Сан Хуан (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасо де Сан Хуан (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пасо де Сан Хуан (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пасо де Сан Хуан (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо де Сан Хуан (Хилотепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику